Сажа:

 Сажа — аморфный углерод.
 Сажа — река в России, протекает в Архангельской области.